(1874-1926), écrivaine
 Elsbeth von Nathusius (1846-1928), auteur allemande
 Susanne von Nathusius (1850-1929) une peintre portraitiste allemande.
 Thomas von Nathusius (1866-1904), peintre animalier allemand
 Wilhelm von Nathusius (1856-1937), officier allemand
  (1821-1899), zoologiste allemand

Voir aussi 
 Pipistrelle de Nathusius, une espèce de chauve-souris, voir Rauhautfledermaus

Homonymie